Коронел (, ) — нидерландская и испанская фамилия.

Известные носители:
 Коронел, Игнасио (1954—2010) — мексиканский наркобарон.
 Коронел, Тим (род. 1972) — голландский автогонщик, брат Тома.
 Коронел, Том (род. 1972) — голландский автогонщик, брат Тима.
 Коронел, Юри (1946—2016) — голландский предприниматель, председатель правления ФК «Аякс» Амстердам.
 Коронел-Жозе-Диас — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пиауи.